Име Јанез Хрибар може означавати више особа:

 Јанез Хрибар - Тоне Погачник (1909—1967), учесник Народноослободилачке борбе, друштвено-политички радник ФНР Југославије и НР Словеније и народни херој.
 Јанез Хрибар (1918—1978), учесник Народноослободилачке борбе, официр ЈНА и народни херој.